Огюст-Луи-Филипп-Эмманюэль де Крой (; 3 ноября 1765, замок Л'Эрмитаж (Конде-сюр-л’Эско) — 19 октября 1822, там же), герцог де Крой, пэр Франции, князь фон Мёрс и Священной Римской империи, суверенный граф Дюльмена, гранд Испании 1-го класса — французский государственный деятель.

Биография 

Сын герцога Анн-Эмманюэля де Кроя и Августы Фредерики Вильгельмины Эрнестины фон Зальм-Кирбург.

Покинул французскую службу в чине майора. В 1791 году эмигрировал вместе с семьей. Актом о создании Рейнской конфедерации в 1804 году лишен суверенитета над Дюльменом, перешедшего к князю Аренбергу. В 1815 году на Венском конгрессе владения Кроя и Аренберга были переданы под суверенитет Пруссии.

Ордонансом 4 июня 1814 Людовик XVIII возвел герцога де Кроя в звание пэра. В составе верхней палаты ничем не отметился. В списке голосовавших по делу маршала Нея его имя отсутствует.

Семья 

1-я жена (18.01.1789): Анна-Виктюрньена-Анриетта де Рошешуар-Мортемар (1773—1806), дочь Виктюрньена-Жана-Батиста-Мари де Рошешуара, герцога де Мортемара, и Анны-Катрин-Габриели д'Аркур де Лильбон

Дети:

 Герцог Альфред де Крой-Дюльмен (22.12.1789—14.07.1861). Жена (21.06.1819): Элеонора цу Зальм-Зальм (1794—1871), дочь князя Константина Александра Йозефа цу Зальм-Зальм и графини Марии Вальпурги фон Штенберг
 Фердинанд-Филипп-Туссен-Виктюрньен де Крой (31.10.1791, Ахен — 4.09.1865, Ле-Рё), принц де Крой и Священной Римской империи. Генерал-майор голландской службы, командир гусарского полка ван Кроя (1814), адъютант короля Вильгельма I. Командор ордена Нидерландского льва. Жена (3.09.1810): Анна-Луиза-Констанция де Крой-Сольр (1789—1869), дочь Эмманюэля-Мари-Максимильена де Кроя, принца де Сольр, и Аделаиды де Крой
 Филипп-Франсуа-Бернар-Виктюрньен де Крой (26.11.1801, Вена — 2.08.1871, Бад-Эмс), принц де Крой и Священной Римской империи. Генерал-майор прусской службы, командир кавалерийской бригады, адъютант короля Фридриха Вильгельма IV. Жена (24.07.1824): Иоганна Вильгельмина Августа цу Зальм-Зальм (1796—1868), дочь князя Константина Александра Йозефа цу Зальм-Зальм и графини Марии Вальпурги фон Штенберг
 Стефани-Викторин-Мари-Анн де Крой (5.06.1805, Дюльмен — 27.09.1884, Лисса-ан-дер-Эльбе). Муж (3.10.1825, Дюльмен): принц Бенжамен-Мериадек де Роган-Рошфор (1804—1846)

2-я жена (5.11.1821): Анн-Мари де Дийон (1796—1827), дочь графа Анри де Дийона

Сын:

 Принц Гюстав де Крой (12.03.1823, Брюссель — 16.07.1844, Ле-Рё)

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 79 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, p. 226

Гранды Испании
Пэры Франции
Французские эмигранты времён Французской революции
Дом де Крой
Герцоги де Крой